Good Morning America – poranny program przez amerykańską telewizję ABC
 Good Morning Good Morning – piosenka zespołu The Beatles
 Good Morning Revival – album zespołu Good Charlotte
 Good Morning, Vietnam – komedia wojenna produkcji USA z 1987

Zobacz też 
 Dzień dobry